Високи Ујезд може бити:

 Високи Ујезд (Бероун), насељено мјесто у округу Бероун, Средњочешки крај, Чешка Република 
 Високи Ујезд (Бенешов), насељено мјесто у округу Бенешов, Средњочешки крај, Чешка Република
 Високи Ујезд (Храдец Кралове), насељено мјесто у округу Храдец Кралове, Краловехрадечки крај, Чешка Република